BNF est un sigle qui peut se référer à :
 Bibliothèque nationale de France (l'usage actuel est d'écrire BnF), une bibliothèque qui dispose de plusieurs sites ;
 Bureau de normalisation ferroviaire, un organisme de normalisation français ;
  (en français, forme de Backus-Naur), en informatique, une notation utilisée pour décrire la grammaire d'un langage de programmation ;
 , un parti politique britannique ;
 , un vade-mecum britannique de pharmacie ;
  (en français, Front national du Botswana) ;
 .